Das Irving Tennis Classic 2016 war ein Tennisturnier, das vom 14. bis 20. März 2015 in Irving stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2016 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 14 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 53 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 56 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 41 kB)

ATP Challenger Tour 2016
Tennisturnier in Irving (Texas)